Ніжинка — село, район імені Габіта Мусрепова, Північноказахстанська область, Казахстан
 Ніжинка — село, Оренбурзький район, Оренбурзька область, Росія